Goraninek – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo
 Goraninek – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Ślesin